Маглакелидзе () — грузинская фамилия.

 Известные носители
 Маглакелидзе, Герман Онифантович (1908 — ?) — Герой Социалистического Труда.
 Маглакелидзе, Илья Васильевич (1917 — ?) — Герой Социалистического Труда.
 Маглакелидзе, Карло Леванович (род. 1978) — российский и грузинский регбист.
 Маглакелидзе, Шалва (1893—1976) — грузинский коллаборационист.